Por calle La Estación pueden conocerse:

la calle La Estación en la ciudad de Miranda de Ebro;
la calle de la Estación en la ciudad de Valladolid; o a
la calle de Eduardo Dato de Vitoria, antes llamada de la Estación.